Коста Тодоровић се може односити на:

 Коста Тодоровић (ратник), српски ратник и официр.
 Коста Тодоровић (лекар), српски лекар, академик САНУ.
 Коста Тодоровић (хемичар), српски хемичар, председник Српског хемијског друштва 1927-1941.